Marut steht für
Maruts, im Hinduismus eine Göttergruppe im Gefolge Indras oder Rudras.
Hindustan Aeronautics HF 24, indisches Militärflugzeug
Red Marut Pseudonym von B. Traven, Schriftsteller († 1969)
Harut und Marut, Engel im Koran